MD 452 Mystère, francia vadászbombázó repülőgép
 Mystère (Cirque du Soleil), egy Las Vegas-i cirkuszi show
 Mystère (film), egy 1983-as thriller film
 Mystère (TV minisorozat), egy 2007-es sci-fi televíziós minisorozat